О́льга Алекса́ндровна Держа́вина (22 июня 1901 — 25 декабря 1985) — советский , историк литературы, доктор филологических наук.

Биография 
Родилась в семье потомственного священника, богослова и поэта А. М. Державина (1871—1963). Мать — Лидия Константиновна Державина (урожденная Приорова), также из священнической семьи. В юности мечтала стать театральным режиссёром, но по совету отца занялась историей древнерусской литературы.

Работала в Институте мировой литературы им. А. М. Горького (группа по изучению древнерусской литературы, позднее — сектор древнерусской литературы, в настоящее время отдел изучения древнеславянских литератур) и Московском государственном педагогическом институте.

Похоронена на Пятницком кладбище в Москве вместе с родителями.

Основные работы 
Монографии
 Фацеции. Переводная новелла в русской литературе XVII века. М., 1962.
 «Великое Зерцало» и его судьба на русской почве. М.: Наука 1965. — 438 с.
 Древняя Русь в русской литературе XIX века (Сюжеты и образы древнерусской литературы в творчестве писателей XIX в.). М., 1990. — 416 с.

Издания литературных памятников
 Временник Ивана Тимофеева. М., Л.: Издательство Академии наук СССР, 1951. — 511 с.
 Сказание Авраамия Палицына. М., Л.: Издательство Академии наук СССР, 1955. — 344 с.
 Первые пьесы русского театра. М.: Наука, 1972. — 511 с.
 Русская драматургия последней четверти XVII и начала XVIII в. М.: Наука, 1972. — 368 с.
 Пьесы столичных и провинциальных театров первой половины XVIII в. М.: Наука, 1975. — 734 с.

Статьи
 Повесть древнерусская // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — М.: Сов. энцикл., 1962—1978. Т. 5: Мурари — Припев. — 1968. — Стб. 817—820.
 Фацеция // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — М.: Сов. энцикл., 1962—1978. Т. 7: «Советская Украина» — Флиаки. — 1972. — Стб. 907—908.
 Пролог в творчестве русских классиков XVIII — ХХ вв. и в фольклоре // Литературный сборник XVII века Пролог. М., 1978. С. 155—172.

Примечания

Литература 
 https://cyberleninka.ru/article/n/protoierey-a-m-derzhavin-lichnost-i-nauchnaya-deyatelnost
 https://cyberleninka.ru/article/n/svyaschennik-uchenyy-poet-otets-aleksandr-derzhavin
 http://book.uraic.ru/elib/authors/gorbunov/sl-5.htm
 Державина Е. И. Жила, работала много… Памяти Ольги Александровны Державиной // Новая книга России. 2008. № 11. С. 32-34.
 Державина Ольга Александровна // Литература и культура Древней Руси: Словарь-справочник. М.: Высшая школа, 1994. С. 219.

Сотрудники ИМЛИ
Преподаватели МПГУ
Исследователи древнерусской литературы
Похороненные на Пятницком кладбище